Saint-Mards ist die Bezeichnung folgender Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Mards (Seine-Maritime), Département Seine-Maritime

mit Namenszusatz:
 Saint-Mards-de-Blacarville, Département Eure
 Saint-Mards-de-Fresne, Département Eure
 Saint-Mards-en-Othe, Département Aube